Брюссельский метрополитен — система линий метрополитена в столице Бельгии Брюсселе. Единственный полноценный метрополитен Бельгии (так называемое лёгкое метро Шарлеруа является по сути сетью скоростного трамвая, пре-метро в Антверпене — подземный трамвай). Открыт в 1976. Насчитывает 59 станций. Общая продолжительность линий 39,9 км. Среднее расстояние между станциями примерно 650 метров. Эксплуатирует метро муниципальное предприятие STIB/MIVB.

История  

Первые планы строительства в Брюсселе метро появились в 1892. Однако первая подземная линия городского транспорта была сооружена лишь в 1965-1969. В 1969 начато движение трамваев по подземному участку "преметро", шедшему с запада на восток и соединившему центр города (станция Де Брукер) с Европейским кварталом (станция Шуман), где в том же году было завершено строительство главного здания Европейской комиссии - "Берлемон". В 1970 открыта перпендикулярная первой линия "преметро" между станциями Порт-де-Намюр и Маду.

Официальное открытие метро в Брюсселе состоялось 30 сентября 1976 года с участием короля Бодуэна. Первоначально метрополитен состоял из 16 станций: первый участок "преметро" был продлен на восток, где разделялся на две ветки, до конечных станций Томберг и Больё. 

Система активно расширялась в 1980-е годы. В 1988 вторая линия "преметро", к тому времени существенно удлиненная, официально стала второй линией метрополитена. Свой нынешний вид система метро приобрела в 2009, когда в результате строительства участка от станции Делакруа до Южного вокзала вторая линия замкнулась в кольцо. После этого прежние две линии были официально преобразованы в современные четыре маршрута метро.

Теракт 22 марта 2016 года 

22 марта 2016 были совершены террористические акты в Национальном аэропорту Брюсселя и на станции метро Малбек. В результате взрыва террориста-смертника в поезде метро погибло 17 человек, 106 пассажиров было ранено. После этого метрополитен был закрыт до 13 апреля.. Станция Малбек возобновила работу 25 апреля.

Линии и станции 

Сеть Брюссельского метро после реструктуризации в апреле 2009 года состоит из четырёх линий: 
 Линия  - от западной части центра города на восток.
 Линия  - кольцо в центре города.
 Линия  - от юго-западных окраин через центр (по маршруту линии 1) и далее на юго-восток.
 Линия  - по кольцу в центре города (полностью включает маршрут линии 2) и далее на северо-запад.

Номера 3, 4 и 7 принадлежат линиям трамваев, которые включают в себя подземные участки "преметро", построенные в 1970-е - 1990-е годы, но не трансформированные в полноценный метрополитен.

Линия 1/5

Линия 2/6

Схемы линий

См. также 
 Бокстал
 Порт-де-Аль/Халлепорт
 Симони

Примечания

Ссылки 
 

Метрополитены по алфавиту
Метрополитены Бельгии
Транспорт Брюсселя

Линии метрополитена, построенные в 1976 году